Lera (makedonska: Лера) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Bitola, i den sydvästra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Lera ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger vid sjön Jezero Streževo.

Terrängen runt Lera är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Lera ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Barbesj,  meter över havet,  kilometer öster om Lera. Runt Lera är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Bitola,  kilometer sydost om Lera. 

I omgivningarna runt Lera växer i huvudsak blandskog.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Bitola (kommun)